Benedek se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Balázs Benedek
 Tibor Benedek